Змагання з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулися 17 (попередні запливи) та 18 травня (фінал).

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

800 метрів вільним стилем (жінки)